Финал Кубка Испании по футболу 2013 года — 109-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 17 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче приняли участие клубы «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». Матч стал пятой встречей этих команд в рамках финалов Кубка Испании. Победу со счётом 2:1 одержал «Атлетико», завоевав свой 10-й кубок.

Статистика встреч 
До 2013 года клубы встречались между собой в финалах Кубка Испании 4 раза: в 1960, 1961, 1975, 1992 годах. Все финалы за кубок Испании прошли в Мадриде. Статистка личных встреч между клубами в финалах кубка в пользу «Атлетико», имеющего 3 победы (1960, 1961, 1992).

Путь к финалу

Матч

См. также 
 Кубок Испании по футболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Marca.com
 AS.com

2013
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Май 2013 года
События 17 мая
Футбол в Европе в 2013 году
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2013 году